Премьер-лига 1993/94 — второй сезон в истории Премьер-лиги. В турнире приняли участие 22 команды. Чемпионский титул во второй раз подряд выиграл «Манчестер Юнайтед».

Новые спонсоры 
С начала сезона 1993/94 главным спонсором Премьер-лиги стала пивоваренная компания «Carling».

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу 
По итогам сезона 1992/93 в Премьер-лигу из Первого дивизиона вышли «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Суиндон Таун». «Ньюкасл» вылетел из бывшего на тот момент высшим Первого дивизиона в 1989 году, а «Вест Хэм» — за один сезон до основания Премьер-лиги. «Суиндон» никогда до этого не выступал в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Трансферы игроков 
Перед самым началом сезона Рой Кин стал самым дорогим футболистом, купленным английским клубом. 22-летний ирландский полузащитник перешёл из выбывшего в Первый дивизион «Ноттингем Форест» в «Манчестер Юнайтед» за 3,75 млн фунтов.

В ходе сезона 1993/94 между клубами Премьер-лиги прошло множество трансферов игроков, превышающих 1 млн фунтов. Среди них трансферы Дэвида Уайта из «Манчестер Сити» в «Лидс Юнайтед», Дэвида Рокасла из «Лидса» в «Манчестер Сити», Роя Вегерла из «Блэкберн Роверс» в «Ковентри Сити» и Тима Флауэрза из «Саутгемптона» в «Блэкберн Роверс». Флауэрз, купленный «Блэкберном» за 2,5 млн фунтов, стал самым дорогим вратарём в английском футболе.

Обзор сезона 
«Манчестер Юнайтед» лидировал в Премьер-лиге на протяжении большей части сезона, и в итоге завоевал чемпионский титул, опередив ближайших преследователей, «Блэкберн Роверс», на восемь очков. Кроме того, в этом же сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии, разгромив со счётом 4:0 лондонский «Челси» в финальном матче. «Юнайтед» стал лишь четвёртым английским клубом, которому удалось выиграть такой домашний «дубль» в XX веке (после «Тоттенхэма» в 1961 году, «Арсенала» в 1971 году и «Ливерпуля» в 1986 году).

Второе место по итогам сезона занял «Блэкберн Роверс». На третьем месте финишировал «Ньюкасл Юнайтед», во многом благодаря потрясающей голевой форме своего 22-летнего нападающего Энди Коула, который стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 34 голами. «Арсенал» занял в чемпионате четвёртое место, а на европейской арене выступил более успешно, выиграв Кубок обладателей кубков.

По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Суиндон Таун», «Олдем Атлетик» и «Шеффилд Юнайтед». «Суиндон Таун» за весь сезон одержал лишь пять побед, пропустив 100 голов в 42 матчах. «Олдем Атлетик», избежавший вылета в предыдущем сезоне лишь по разнице мячей, официально выбыл из Премьер-лиги в последнем туре сезона, когда не смог обыграть «Норвич Сити». «Шеффилд Юнайтед» также выбыл в Первый дивизион в последнем туре, уступив «Челси» со счётом 3:2. «Шеффилд Юнайтед» стал первым из этих трёх клубов, который смог вернуться в Премьер-лигу. Это произошло по итогам сезона 2005/06 в Чемпионате Футбольной лиги, в котором «Шеффилд» занял второе место, гарантирующее выход в Премьер-лигу.

Индивидуальные награды 

 Лучшим игроком года по версии футболистов был признан Эрик Кантона, забивший в сезоне 25 мячей во всех турнирах.
 Лучшим молодым футболистом года был признан Энди Коул, лучший бомбардир Премьер-лиги в сезоне 1993/94.
 Лучшим футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов был признан Алан Ширер, занявший вторую строчку в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги сезона 1993/94.
 Алекс Фергюсон был назван лучшим тренером года в Премьер-лиге.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1993/94 Английской Премьер-лиги на RSSSF

Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
1993
Спорт в Великобритании в 1993 году
Спорт в Великобритании в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994